Дворец Четвертинских (Королевская медицинская академия)— памятник архитектуры XVIII века.

История 
Здание построено в 70-х годах XVIII века, в рамках масштабного проекта застройки пригорода Гродно — Городницы. Курировал работы Антоний Тизенгауз, хотя фактическим хозяином всего комплекса Городницы являлся король Станислав Август Понятовский. Архитектором здания, как считают исследователи, был королевский зодчий Джузеппе де Сакко. Здание предназначалось для размещения Королевской медицинской академии — первого высшего учебного заведения на территории современной Беларуси.

После упадка Антония Тизенгауза и переезда академии в Вильно здание перешло к князьям Четвертинским, игравшим заметную роль при королевском дворе.

В дневнике польского писателя Теодора Триплина, посетившего Гродно 28 июля 1856 года, содержатся воспоминания о дворце:
 Дом князя Четвертинского, расположен между огородами в северном пригороде, в завораживающем месте. В нём находятся несколько очень красивых полотен и некоторое количество старинных булав, буздыганов, карабел и ружей. Кажется, это единственное собрание живописи и единственный музей города.

В 1890 году в здании родился гродненский историк Юзеф Иодковский. Его отец — Юзеф старший, жил в здании дворца. По воспоминаниям историка Станислава Костелковского, в особняке помещался Сельскохозяйственный синдикат. После Второй мировой войны в бывшем дворце размещена военная комендатура, которая выехала из здания в 2000-х годах.

Архитектура 

Облик дворца относительно мало изменился по сравнению с изначальным. Здание выполнено в стиле барокко под влиянием классицизма. В композиции выделяются гранённые, боковые ризалиты, напоминающие башни.
Ранее эти объёмы были накрыты гранёнными куполами. С западной стороны к зданию примыкала оранжерея, соединяющая дворец с не сохранившимся дворцом Тизенгауза.

Первый ярус главного фасада декорирован рустом. Окна боковых ризалитов обрамляют простые наличники. Оконные проёмы второго яруса центральной части дворца, декорированы более сложными наличниками с канелюрами. Фасад украшают пилястры и лопатки. Между ризалитами помещена большая лоджия. На верхних ярусах «башен», после размещения советских военных организаций, был сделан милитаристский декор с флагами и пятиконечными звёздами.

Внутреннее убранство не сохранилось.

Примечания

Литература 
«Строительство и архитектура Белоруссии», № 4, 1988 г., В. Калнин «Городница — городской ансамбль 18 века».

Достопримечательности Гродно
Памятники истории Белоруссии
Дворцы Гродно